Иван Фомичёв:
 Фомичёв, Иван Александрович (1890—1973) — художник-миниатюрист, народный художник РСФСР.
 Фомичёв, Иван Алексеевич — советский государственный и партийный деятель.
 Фомичёв, Иван Васильевич (1919—1980) — Герой Советского Союза.